Бёрджесс, Бе́рджесс, Бёрджес (; иногда ) — английская фамилия, а также имя.

Известные носители 
 Бёрджесс, Гай (1911—1963) — советский разведчик.
 Берджесс, Генри (1839—1923) — австралийский священнослужитель, религиозный публицист, журналист и учёный-энциклопедист.
 Берджесс, Герберт (1883—1954) — английский футболист и тренер.
 Бёрджесс, Ида (1855—1934) — американская художница.
 Бёрджесс, Дон (род. 1956) — американский кинооператор.
 Бёрджесс, Линда (род. 1969) — американская баскетболистка и тренер.
 Бёрджесс, Мелвин (род. 1954) — английский писатель.
 Берджесс, Ронни (1963—2021) — игрок в американский футбол.
 Бёрджесс, Рут (1865—1934) — американская художница.
 Бёрджесс, Титусс (род. 1979) — американский актёр и певец.
 Бёрджесс, Томас (1872—1950) — британский ватерполист.
 Бёрджес, Уильям (1827—1881) — британский архитектор, реставратор и декоратор, представитель направления неоготики.
 Берджесс, Уильям Старлинг (1878—1947) — американский инженер-кораблестроитель и авиаконструктор.
 Бёрджесс, Чарльз Уильям Сэнт Джон (более известен как Кахал Бру; 1874—1922) — ирландский революционер и политик.
 Бёрджесс, Энни (род. 1969) — австралийская баскетболистка.
 Бёрджесс, Энтони (1917—1993) — английский писатель и литературовед.
 Бёрджесс, Эрнст (1886—1966) — американский социолог.

См. также 
 Реактив Бёрджесса
 Сланцы Бёрджес 
 Фауна сланцев Бёрджес

Примечания